

Muži

Ženy 

Mistrovství světa v alpském lyžování